Александр Шарпентьє (фр. Alexandre Charpentier 10 червня, 1856, Париж — 4 березня, 1909, Нейї-сюр-Сен) — французький графік, скульптор, медальєр, дизайнер.
 Еммануель Шарпентьє (народ. 11 грудня 1968) — французький учений.